MFK Nová Baňa (celým názvem: Mestský futbalový klub Nová Baňa) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Nová Baňa. Založen byl v roce 1912 jako Újbányai TE. Od sezóny 2014/15 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Střed.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu MFK Nová Baňa s kapacitou 1 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1912 – Újbányai TE (Újbányai Testedző Egyesület)
 1919 – ŠK Hron Nová Baňa (Športový klub Hron Nová Baňa)
 1929 – ŠK Nová Baňa (Športový klub Nová Baňa)
 1948 – JTO Sokol Nová Baňa (Jednotná telovýchovná organizácia Sokol Nová Baňa)
 1953 – TJ Skláreň Nová Baňa (Telovýchovná jednota Skláreň Nová Baňa)
 1990 – FK Izomatšport Nová Baňa (Futbalový klub Izomatšport Nová Baňa)
 2000 – MFK Nová Baňa (Mestský futbalový klub Nová Baňa)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1979–1980: I. A trieda  – sk. B
 1988–1993: I. A trieda  – sk. B
 1993–1994: 5. liga  – sk. B
 1994–1996: 4. liga 
 1996–2003: 4. liga  – sk. Jih
 2010–2011: 3. liga 
 2011–2014: 4. liga 
 2014–: 3. liga – sk. Střed

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1912